Никола́й То́карев: Токарев, Николай (1927—1942) — юный пионер-герой, партизан Великой Отечественной войны.
 Токарев, Николай Александрович  (1902—1952) — советский военный журналист, редактор и руководитель ряда флотских издательств, генерал-майор.
 Токарев, Николай Александрович (1907—1944) — гвардии генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Токарев, Николай Андреевич (1787—1866) — русский скульптор, академик Императорской Академии художеств.
 Токарев, Николай Данилович (1915—1982) — капитан, Герой Советского Союза, указ о награждении отменён.
 Токарев, Николай Петрович (род. 1950) — российский промышленник, председатель правления и президент компании «Транснефть».
 Токарев, Николай Сергеевич (род. 1971) — российский актёр театра и кино.
 Токарев, Николай Фёдорович (1899—1972) — советский конструктор зенитных установок.